James Wells peut faire référence à : 

 James Madison Wells (1808–1899), gouverneur de Louisiane
  (1822–1896), agriculteur et homme politique ontarien
  (1843–1928), homme d'affaires et homme politique américain
  (1850–1923), juge américain et homme politique démocrate
  (1902–1993), graphiste et peintre afro-américain
  (1948-), homme d'affaires américain
  (1983-), entrepreneur anglais
 James Wells,  homme politique britannique et MEP
 , joueur de cricket anglais

Voir aussi
 Jim Wells